CZK steht für:
 Tschechische Krone (ISO-4217-Code)
 Christliches Zentrum Karlsruhe, deutsche Freikirche
 Cascade Locks State Airport (IATA-Code), Flughafen in Cascade Locks, Oregon

czk steht für:
 Knaanisch (ISO-639-3-Code), von Juden gesprochene slawische Sprachen, die um das Ende des Mittelalters ausgestorben sind

CZK